A9, A 9  eller A-9 kan syfta på:

 A9 – ett pappersformat, se A-format
 A9.com – en sökmotor

Motorvägar
 A9 (motorväg, Cypern)
 A9 (motorväg, Frankrike)
 A9 (motorväg, Grekland)
 A9 (motorväg, Italien)
 A9 (motorväg, Kroatien)
 A9 (motorväg, Nederländerna)
 A9 (motorväg, Schweiz)
 A9 (motorväg, Tyskland)
 A9 (motorväg, Österrike)

Svenska artilleriregementen
No 9 – Karlsborgs artillerikår (1893–1902), se Boden-Karlsborgs artilleriregemente
No 9 – Positionsartilleriregementet (1902–1914), se Positionsartilleriregementet
A 9 – Positionsartilleriregementet (1914–1927), se PositionsartilleriregementetA 9 – Karlsborgs artilleriregemente (1928–1937), A 9 - Karlsborgs luftvärnsregemente (1937–1942)A 9 – Bergslagens artilleriregemente (1943–2000, 2022–) A 9 – Artilleriregementet (nya)''  (2000–2021)